Kastl (Kemnath)
Kastl (Opper-Beieren)
Markt Kastl